Cijeungjing (Cijeungjing), een plaats in Indonesië
Cijeungjing (Jatigede), een plaats in Indonesië